Landesregierung Sausgruber bezeichnet mehrere Regierungen Vorarlbergs:
 Landesregierung Sausgruber I
 Landesregierung Sausgruber II 
 Landesregierung Sausgruber III
 Landesregierung Sausgruber IV